Out Again, in Again – cortometraggio del 1914 diretto da Eddie Dillon (Edward Dillon)
Out Again, in Again – cortometraggio del 1917 diretto da William Beaudine
Out Again, in Again – cortometraggio del 1948 diretto da Connie Rasinski